Meltem peut faire référence à : 
 Étésien (Meltem en turc), vent de la Mer Méditerranée, 
 Meltem, film réalisé par Basile Donagis, sorti en 2019